Васенин, Николай:

 Васенин, Николай Максимович (1919—2014) — советский военный, лейтенант. Кавалер ордена Почётного легиона.
 Васенин, Николай Петрович (1923—1991) — советский работник энергетики.